I miei successi – album di Raffaella Carrà del 1993
 I miei successi – album di Raffaella Carrà del 2011
 I miei successi – album di Scialpi del 1994
 I miei successi – album di Giuni Russo del 2004
 I miei successi – album di Mario Merola del 2009
 I miei successi – album di Raffaella Carrà del 2014
 I miei successi – album di Salvatore Adamo del 2015